«Великая сила» — советский художественный фильм 1950 года, снятый режиссёром Фридрихом Эрмлером на киностудии «Ленфильм».

Экранизация одноименной пьесы драматурга Бориса Ромашова.

Сюжет 
Фильм выступает против «низкопоклонства перед западом», выражается ли оно в преклонении перед достижениями науки или в ношении импортной одежды.

Советский профессор Лавров — экспериментатор, учёный-селекционер, ученик и последователь И. В. Мичурина, сторонник мичуринской агробиологии и поборник теории Т. Д. Лысенко — добивается успеха при выведением новой породы кур высокой яйценоскости и продуктивности, влёгкую опровергая идеалистическую теорию наследственности западных учёных. В этом его поддерживает ЦК ВКП (б) в лице прибывшего на опытную птицеферму товарища Остроумова.

В ролях 
 Борис Бабочкин — Павел Степанович Лавров, профессор, учёный-селекционер, поборник теории Т. Д. Лысенко
 Виктор Хохряков — Тимофей Игнатьевич Милягин, директор сельскохозяйственного института
 Галина Инютина — Клавдия Петровна Лаврова, жена Лаврова, врач
 Юрий Толубеев — Сергей Юлианович Абуладзе, академик
 Николай Боголюбов — Александр Николаевич Остроумов, представитель ЦК ВКП (б)
 Фёдор Никитин — Сергей Васильевич Рублёв, академик, генетик, «гордость института»
 Борис Смирнов — Григорий Иванович Жуков, секретарь парткома института
 Александр Виолинов — Медынцев, «молодой учёный, отлично эрудированный» — поборник буржуазной генетики
 Ольга Аросева — Елена Коробкова, сотрудница курсов повышения квалификации птицеводов
 Инна Кондратьева — Надежда Михайловна, сотрудница лаборатории
 Мария Мазун — Любаша
 Анна Лисянская — Евдокия Милягина, жена директора института
 Александра Тришко — Дарья Васильевна
 Владимир Дорофеев — Владимир Андреевич, старый рядовой лаборант, член парткома института
 Михаил Дубрава — Сергей Петровский, член парткома института и комиссии учёного совета
 Пётр Лобанов — Кузьма Андреевич Полосухин, птицевод из колхоза «Вперед»
 Владимир Марьев — Новиков, член комиссии учёного совета института
 Герман Хованов
 Владимир Казаринов — учёный из Москвы (нет в титрах)

Фильм был перемонтирован на студии «Мосфильме» в 1966 году., подвергся цензуре.

Награды 
 Фридрих Эрмлер — Сталинская премия III степени (1951)
 Аркадий Кольцатый — Сталинская премия III степени (1951)
 Борис Бабочкин — Сталинская премия III степени (1951)
 Виктор Хохряков — Сталинская премия III степени (1951)

Литература 
 

Фильмы СССР 1950 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы об учёных
Фильмы Фридриха Эрмлера
Экранизации пьес